Die Saison 2007/08 war die neunte Spielzeit der Division 1 als dritthöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in sechs regionale Gruppen aufgeteilt. In den einzelnen Regionen konnten sich die Mannschaften für die Aufstiegsrunde qualifizieren bzw. mussten in der Abstiegsrunde antreten. Diese wurden ebenfalls innerhalb der einzelnen Regionen durchgeführt.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Division 1A 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1B 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1C 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1D 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1E 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1F 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

AllEttan

Gruppe Nord (A/B) 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Zentrum (C/D) 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Süd (E/F) 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Abstiegsrunde

Division 1A 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1B 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1C 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1D 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1E 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1F 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Erste Runde 
 Nacka HK – Lindlövens IF 2:0 (5:3, 5:2)
 Kristianstads IK – Tranås AIF 0:2 (2:3 n. V., 2:6)
 LN 91 – Clemensnäs HC 1:2 (4:7, 7:3, 2:3)

Zweite Runde 
 Tranås AIF – Örebro HK 0:2 (1:5, 1:8)
 Clemensnäs HC – Östersund/Brunflo IF 0:2 (2:7, 1:8)
 Nacka HK – Enköpings SK 0:2 (2:5, 2:12)

Finalturnier 
 Örebro HK – Asplöven HC 1:2 (5:4, 1:4, 3:5)
 Östersund/Brunflo IF – Väsby IK 0:2 (3:4, 4:5)
 Enköpings SK – IF Troja-Ljungby 0:2 (3:4, 2:5)
 Valbo AIF – Mariestads BoIS 1:2 (4:3 n. V., 0:3, 5:8)

Relegation

Division 1B 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1C 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1D 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1E 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Division 1F 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 

2007
Eishockeysaison 2007/08